Auf der Reeperbahn nachts um halb eins ist ein Lied- und Filmtitel:
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins (Lied), Melodie und Text Ralph Arthur Roberts, Anfang der 1920er Jahre
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins (1929), Film unter der Regie von Fred Stranz
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins (1954), Film unter der Regie von Wolfgang Liebeneiner, u. a. mit Hans Albers
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins (1969), Film unter der Regie von Rolf Olsen 

 siehe auch
 Auf der Reeperbahn nachts um halb zwei